Les Whiteiidae constituent une famille éteinte de poissons à membres charnus. 
Les deux genres de ce taxon Whiteia et Piveteauia ont vécu à Madagascar et au Canada au cours du Trias inférieur, soit il y a environ  (millions d'années).

Classification phylogénique 
Le taxon éteint des Whiteiidae a une position basale dans le cladogramme des Coelacanthiformes :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Vertébré du Trias inférieur
Taxon fossile décrit en 1993